
Termin -{TDP}- ima više značenja.

 -{TDP}- je nukleotid Timidin difosfat.
 -{TDP}- je kofaktor enzima tiamin pirofosfat.